Baima Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baima (socken i Kina, Sichuan, lat 27,08, long 102,10), 
 Baima (socken i Kina, Sichuan, lat 31,61, long 108,10), 

Robotskapade Kinaförgreningar